Журавльо́в — російське прізвище. 
Журавльов

А
 Журавльов Анатолій Анатолійович ( 1964) — радянський та російський актор театру і кіно.
 Журавльов Андрій Андрійович (1954) — ректор Луцького гуманітарного університету.
 Журавльов Андріян Лукич (1913—1966) — радянський військовослужбовець, старший сержант, Герой Радянського Союзу.

В
 Журавльов Василь Артемович (1913—2001) — радянський офіцер, підполковник, Герой Радянського Союзу.
 Журавльов Василь Миколайович (1904—1987) — російський кінорежисер. Народний артист Кабардино-Балкарської АРСР.
 Журавльов Володимир Костянтинович (* 1953) — тренер-викладач з легкої атлетики Київської міської школи вищої спортивної майстерності, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
Д
 Журавльов Даніїл Арсентійович (1900—1974) — радянський воєначальник, генерал-полковник артилерії.
 Журавльов Денис Володимирович (1977) — український історик, кандидат історичних наук.
 Журавльов Дмитро Григорович (1926—1971) — радянський снайпер, повний кавалер ордена Слави.
 Журавльов Дмитро Миколайович (1900, с. Олексіївка, Зміївський повіт, Харківська губернія, Російська імперія — 1991, Москва, СРСР) — радянський актор, артист естради, майстер художнього слова (читач), режисер, педагог.
Є
 Журавльов Євген Петрович (1896—1983) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.

І
 Журавльов Іван Петрович (1905—1989) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу.

М
 Журавльов Микола Вікторович (1930—2010) — радянський і український кінооператор. Заслужений діяч мистецтв Кабардино-Балкарії.

О
 Журавльов Олександр Григорович (1910—2010) — радянський офіцер, старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Журавльов Олександр Никифорович (1945) — радянський футболіст, захисник.
 Журавльов Олександр Олександрович (генерал) — російський генерал-полковник, учасник інтервенції в Україну (2022).
 Журавльов Олексій Васильович (1913—1958) — радянський офіцер, майор, Герой Радянського Союзу.

С
 Журавльов Сергій Миколайович (1959) — радянський футболіст, майстер спорту міжнародного класу.
 Журавльов Сергій Прокопович (1892—1937) — радянський дослідник Арктики.
 Журавльов Степан Михайлович (1913—1948) — радянський офіцер, лейтенант, Герой Радянського Союзу.

Ю
 Журавльов Юрій Володимирович (1973—2018) — прапорщик СБУ, співробітник ЦСО «А», повний кавалер ордену «За мужність».

Журавльова
 Журавльова Лідія Олексіївна (1932—2001) — український вчений-гідрохімік, доктор географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України.
 Журавльова Людмила Василівна (* 1946) — відомий радянський та український астроном.
 Журавльова Ольга Євгенівна (* 1936) — українська акторка і письменниця, громадська діячка.
 Журавльова Тетяна Миколаївна (1916—2004) — радянська і російська актриса театру, кіно та естради, театральний педагог.

Примітки

Див. також 
 Журавльова
Російські прізвища